El Torneig de Doha 2016, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2016, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 9 de gener del 2016 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016